Ку́бок ми́ра по ша́хматам 2011 года — шахматный нокаут-турнир на 128 человек, который проходил в Ханты-Мансийске с 27 августа по 20 сентября 2011 года. Победителем стал Пётр Свидлер.

Регламент 
Матчи состояли из двух партий (за исключением последнего, который состоит из четырёх). Игрокам давалось по 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го. Если матч заканчивался вничью после двух (в финале четырёх) партий, тай-брейк надо было играть на следующий день. Формат тай-брейка выглядел следующим образом:
 Две быстрых партии (25 минут плюс 10 секунд на ход).
 Если после двух быстрых партий матч снова закончился вничью, ещё две быстрых партии (10 минут плюс 10 секунд на ход).
 Если и после этих двух партий счёт ничейный, оппоненты играли две блиц-партии (5 минут плюс 3 секунды на ход).
 Если счёт ничейный после пары блиц-партий, шахматисты играли Армагеддон (белые должны выиграть, чёрным достаточно ничьей). Белые имеют 5 минут, у чёрных есть 4 минуты, и оба игрока имеют добавление три секунды на ход, начиная с 61 хода.

Участники 
Шахматисты, участвовавшие в кубке мира (рейтинг Эло и звание указаны на момент проведения турнира):

  Сергей Карякин (RUS), GM, 2788
  Василий Иванчук (UKR), GM, 2768
  Шахрияр Мамедьяров (AZE), GM, 2765
  Руслан Пономарёв (UKR), GM, 2764
  Вугар Гашимов (AZE), GM, 2760
  Александр Грищук (RUS), GM, 2746
  Теймур Раджабов (AZE), GM, 2744
  Гата Камский (USA), GM, 2741
  Пётр Свидлер (RUS), GM, 2739
  Дмитрий Яковенко (RUS), GM, 2736
  Никита Витюгов (RUS), GM, 2733
  Золтан Алмаши (HUN), GM, 2726
  Франсиско Вальехо Понс (ESP), GM, 2724
  Давид Навара (CZE), GM, 2722
  Максим Вашье-Лаграв (FRA), GM, 2722
  Леньер Домингес Перес (CUB), GM, 2719
  Ван Хао (CHN), GM, 2718
  Петер Леко (HUN), GM, 2717
  Александр Моисеенко (UKR), GM, 2715
  Ле Куанг Льем (VIE), GM, 2715
  Майкл Адамс (ENG), GM, 2715
  Алексей Широв (ESP), GM, 2714
  Баадур Джобава (GEO), GM, 2713
  Фабиано Каруана (ITA), GM, 2711
  Ян Непомнящий (RUS), GM, 2711
  Этьен Бакро (FRA), GM, 2710
  Ван Юэ (CHN), GM, 2709
  Евгений Томашевский (RUS), GM, 2707
  Захар Ефименко (UKR), GM, 2706
  Владимир Малахов (RUS), GM, 2706
  Эмиль Сутовский (ISR), GM, 2700
  Сергей Мовсесян (ARM), GM, 2700
  Юдит Полгар (HUN), GM, 2699
  Лоран Фрессине (FRA), GM, 2698
  Павел Эльянов (UKR), GM, 2697
  Ференц Беркеш (HUN), GM, 2696
  Дмитрий Андрейкин (RUS), GM, 2696
  Александр Морозевич (RUS), GM, 2694
  Сергей Жигалко (BLR), GM, 2689
  Александр Рязанцев (RUS), GM, 2688
  Александр Мотылёв (RUS), GM, 2685
  Радослав Войташек (POL), GM, 2683
  Владимир Поткин (RUZ), GM, 2682
  Петер Хейне Нильсен (DEN), GM, 2681
  Борис Грачёв (RUS), GM, 2680
  Эрнесто Инаркиев (RUS), GM, 2679
  Рауф Мамедов (AZE), GM, 2679
  Михаил Кобалия (RUS), GM, 2679
  Виорел Бологан (MDA), GM, 2678
  Бу Сянчжи (CHN), GM, 2675
  Александр Онищук (USA), GM, 2675
  Брусон Батиста Ласаро (CUB), GM, 2673
  Юй Янъи (CHN), GM, 2672
  Антон Коробов (UKR), GM, 2671
  Пентала Харикришна (IND), GM, 2669
  Ли Чао (CHN), GM, 2669
  Рустам Касымджанов (UZB), GM, 2669
  Владимир Акопян (ARM), GM, 2667
  Себастьян Феллер (FRA), GM, 2666
  Артём Тимофеев (RUS), GM, 2665
  Ни Хуа (CHN), GM, 2662
  Даниэль Фридман (GER), GM, 2659
  Евгений Алексеев (RUS), GM, 2659
  Уэсли Со (PHI), GM, 2658
  Дин Лижэнь (CHN), GM, 2654
  Маркус Раггер (AUT), GM, 2651
  Константин Лупулеску (ROU), GM, 2650
  Ильдар Хайруллин (RUS), GM, 2649
  Сергей Азаров (BLR), GM, 2648
  Виорел Иордэкеску (MDA), GM, 2646
  Паримарджан Неги (IND), GM, 2642
  Нисипяну Ливиу-Дитер (ROU), GM, 2641
  Нгуен Нгок Чыонг Шон (VIE), GM, 2637
  Максим Родштейн (ISR), GM, 2637
  Чжоу Цзяньчао (CHN), GM, 2636
  Парлиграс Мирче-Эмилиан (ROU), GM, 2636
  Юньески Кесада Перес (CUB), GM, 2635
  Иван Иванишевич (SRB), GM, 2633
  Ахмед Адли (EGY), GM, 2631
  Бартош Соцко (POL), GM, 2631
  Игорь Лысый (RUS), GM, 2629
  Абхиджит Гупта (IND), GM, 2627
  Иван Сальгадо Лопес (ESP), GM, 2626
  Евгений Романов (RUS), GM, 2624
  Евгений Постный (ISR), GM, 2618
  Юрий Шульман (USA), GM, 2617
  Арман Пашикян (ARM), GM, 2616
  Юрий Дроздовский (UKR), GM, 2614
  Марк Блювштейн (CAN), GM, 2611
  Антон Филиппов (UZB), GM, 2606
  Стелиос Халкиас (GRE), GM, 2600
  Муртас Кажгалеев (KAZ), GM, 2597
  Сандро Мареко (ARG), GM, 2597
  Ярослав Жеребух (UKR), GM, 2590
  Ринат Джумабаев (KAZ), GM, 2589
  Фидель Корралес Хименес (CUB), GM, 2585
  Хоу Ифань (CHN), GM, 2575
  Евгений Воробьёв (RUS), GM, 2574
  Рубен Фельгаер (ARG), GM, 2573
  Властимил Бабула (CZE), GM, 2572
  Чжао Цзунъюань (AUS), GM, 2570
  Александр Фиер (BRA), GM, 2566
  Рэй Робсон (USA), GM, 2560
  Исан Рейнальдо Ортис Суарес (CUB), IM, 2556
  Алексей Придорожный (RUS), GM, 2550
  Намиг Гулиев (AZE), GM, 2549
  Мануэль Леон Ойос (MEX), GM, 2548
  Марк Парагуа (PHI), GM, 2545
  Сусанто Мегаранто (INA), GM, 2544
  Барыш Эсен (TUR), GM, 2543
  Сэмюэль Шенкленд (USA), GM, 2539
  Александр Иванов (USA), GM, 2538
   Эльшан Морадиабади (IRI), GM, 2532
  Зиаур Рахман (BAN), GM, 2528
  Николай Кабанов (RUS), GM, 2520
  Хорхе Кори (PER), GM, 2514
  Эссам Эль-Гинди (EGY), GM, 2510
  Алексей Безгодов (RUS), GM, 2503
  Салех Салем (UAE), GM, 2493
  Дарси Лима (BRA), GM, 2493
  Рафаэль Диего Ди Берардино (BRA), IM, 2480
  Франк Де ла Пас Пердомо (CUB), GM, 2477
  Владимир Генба (RUS), IM, 2452
  Эрик Хансен (CAN), IM, 2449
  Роберт Гвазе (ZIM), IM, 2434
  Хатим Ибрагим (EGY), 2402
  Генри Роберт Стил (RSA), FM, 2362
  Межди Кааби (TUN), IM, 2344

Результаты

1-я половина

2-я половина

Финал

Ссылки 
 http://cup2011.fide.com/?lang=ru
 Результаты на оф. сайте турнира

Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Спорт в России в 2011 году
2011
2011 год в шахматах
Сентябрь 2011 года
Август 2011 года